Серебряная Немезида () — третья серия двадцать пятого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», состоящая из трёх эпизодов, которые были показаны в период с 23 ноября по 7 декабря 1988 года.

Сюжет 
Доктор и Эйс посещают Англию в 1988 году, где трое фракций: киберлюди, группировка неонацистов и волшебница из XVII века Леди Пейнфорт, пытаются получить контроль над статуей из живого металла, валидиума, созданной Рассилоном для защиты Галлифрея.

Статуя состоит из трех частей: лука, стрелы и самой фигуры - они должны быть принесены вместе, чтобы статую активировалась. Они были разделены с 1638 года, когда Доктор, чтобы помешать Пейнфорт, запустил фигуру на орбиту, заключив ее в астероид.

Астероид приближается к Земле каждые 25 лет, каждый раз приближая собой несчастья, и в 1988 году падает у Виндзорского Замка.

Доктор стравливает три фракции друг с другом и в конце концов сдается Кибер-лидеру. Однако это все оказывается лишь частью плана Доктора, и статуя уничтожает весь флот киберлюдей.

Трансляции и отзывы 

Вторая и третья части серии вышли в Новой Зеландии единым блоком 25 ноября 1988 года, раньше, чем в Великобритании.

Факты 

 Первый эпизод серии вышел 23 ноября 1988 года, на 25-летие сериала. К этому событию (серебряный юбилей) отсылает название серии.
 В этой серии состоялось последнее появление киберлюдей в классическом сериале.
 Николас Кортни сыграл в камео одного из посетителей в очереди в Виндзорский Замок.
 Последняя роль на телевидении 72-летнего немецкого актёра Антона Диффринга.

Примечания 

Серии с Седьмым Доктором